Die Sony Open Tennis 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 31. März 2013 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das zweite von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fand in Miami auch die Sony Open Tennis 2013 der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Novak Đoković, im Doppel die Paarung Leander Paes und Radek Štěpánek. Da Štěpánek aber wegen einer Verletzung seit Januar pausierte, trat Paes mit einem anderen Partner an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Das Gesamtpreisgeld betrug 4.330.625 $, die gesamten finanziellen Verpflichtungen lagen bei 5.244.125 $.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Sony Open Tennis 2013 fand am 18. und 19. März 2013 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Sony Open Tennis 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 68 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)